Jansen (achternaam), de veelvoorkomende achternaam Jansen

Nederlandse bedrijven
Buro Jansen & Janssen, een onderzoeksbureau
Dehnert & Jansen, een groothandel in woningtextiel
Jansen & Tilanus, een ondergoedmerk
Jansen de Wit, een kousenfabriek

Plaatsen
Jansen (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska

Media
Jansen, Jansen, een Nederlandse komische televisieserie
Jansen en Janssen (Kuifje), twee personages uit de stripreeks Kuifje
Jansen en Janssen (televisieprogramma), een Nederlands documentaireprogramma

Zie ook 
 Janssen (doorverwijspagina)
 Janssens (doorverwijspagina)